Шуховское сельское поселение — сельское поселение в Знаменском районе Омской области.

Административный центр — село Шуховское (с. Шухово. Телефон 8(38179)33-4-46)

География 
Расстояние до областного центра 381 км.

На севере поселение граничит с Тевризским районом Омской области. Общая площадь поселения составляет 0,6 тыс. кв. км. или 16,7 % от территории Знаменского района.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 26194 га., земли сельского поселения составляет 603 га., лесной фонд — 10 % площади поселения, общий запас древесины — 0,32 млн.куб. м.

История 
Шуховское сельское поселение образовано в 01.01.2006 году и расположено на севере Знаменского района.

Административное деление

Население 
Население поселения на 01.01.2011 года составляет 1305 человек, плотность населения 1,83 человек на 1 кв.км.

Численность население за последние 3 года:

 2009 — 1316 человек (632 м — 684 ж)
 2010 — 1327 человек (634 м — 693 ж)
 2011 — 1305 человек (630 м — 675 ж)

Национальный состав населения:

• русские — 95,5 %

• другие — 0,5 %

Распределение населения по населённым пунктам:

 с. Шухово — 754 человека
 д. Кондрашино — 216 человек
 д. Тузаклы — 139 человек
 д. Малобутаково — 84 человека
 д. Липовка — 78 человек
 д. Малочередово — 34 человека

Инфраструктура 
Протяжённость дорог составляет 50 км, из них дорог с твёрдым покрытием — 45 % (22 км.)

Виды транспортного сообщения автомобильный.

Примечания

Ссылки 
 Портал Правительства Омской области

Сельские поселения Омской области
Муниципальные образования Знаменского района (Омская область)